

Квашур — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Квашур — присілок, Селтинський район, Удмуртія